John Watson peut faire référence à :

 Docteur John H. Watson, personnage imaginaire, narrateur des aventures de Sherlock Holmes ;
 John Broadus Watson (1878-1958), psychologue américain fondateur du behaviorisme ;
 John Fox Watson (1917-1976), footballeur écossais surnommé Jack Watson ;
 John Marshall Watson (1946-), pilote britannique de Formule 1 ;
 John Watson (1951-), joueur d'échecs américain et théoricien du jeu ;
 John Watson (1973-), catcheur américain, plus connu sous le nom de Mikey Whipwreck ;
 Johnny Watson (1935-1996), guitariste américain.